Кузін Валентин Єгорович (1926—1994) — радянський хокеїст, лівий нападник, заслужений майстер спорту СРСР.
 Кузін Валерій Олександрович — заслужений працівник транспорту України (2019).
 Кузін Ігор Володимирович — український лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я. Головний державний санітарний лікар України (від 2 червня 2021).
 Кузін Ігор Михайлович (1970—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузін Роман Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кузін Сергій Васильович — радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер, заслужений журналіст України.

Примітки